Aminobiphenyl ist der unvollständige Name verschiedener chemischer Verbindungen:

 2-Aminobiphenyl
 3-Aminobiphenyl
 4-Aminobiphenyl (Aminobiphenyl wird häufig synonym für diese Verbindung verwendet)